Obrenović steht für:

 Haus Obrenović, Herrscherfamilie in Serbien von 1815 bis 1842 und von 1858 bis 1903

Obrenović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Obrenović (1876–1903), König von Serbien (1893–1903)
 Mihailo Obrenović (1823–1868), serbischer Fürst
 Miloš Obrenović (1780–1860), serbischer Fürst
 Rade Obrenović (* 1990), slowenischer Fußballschiedsrichter